«My Kind of Christmas» — третій студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Випущений 24 жовтня 2000 року.

Список композицій 

 «Christmas Time» (Alex Alessandroni, Chaka Blackmon, Steven Brown, Ray Cham, Ron Fair) — 4:02
 «This Year» (Christina Aguilera, Lauren Christy, Graham Edwards, Charlie Midnight, Scott Spock) — 4:14
 «Have Yourself a Merry Little Christmas» (Ralph Blane, Hugh Martin) — 4:03
 «Angels We Have Heard on High» (з Eric Dawkins) (Traditional) — 4:11
 «Merry Christmas, Baby» (featuring Dr. John) (Lou Baxter, Johnny Moore) — 5:44
 «Oh Holy Night» (Adolphe Adam, John Sullivan Dwight) — 4:52
 «These Are the Special Times» (Diane Warren) — 4:31
 «This Christmas» (Donny Hathaway, Nadine McKinnor) — 4:01
 «The Christmas Song» (Mel Tormé, Robert Wells) — 4:25
 «Xtina's Xmas» (Aguilera) — 1:32
 «The Christmas Song» (Holiday Remix) (Tormé, Wells) — 4:03
First version Bonus Track
 12. «Silent Night / Noche De Paz» (Traditional, Arranged By Christina Aguilera & Ron Fair) — 4:49

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Альбоми Крістіни Агілери